Ми́ккель Бёдкер (; ) — датский хоккеист, правый нападающий сборной Дании и швейцарского клуба «Лугано».

Карьера 

С 2008 года выступал в НХЛ за клуб «Финикс Койотис», который выбрал его на драфте НХЛ 2008 года в первом раунде под 8-м номером. Это высший в истории выбор на драфте НХЛ для хоккеистов из Дании.

До этого играл в Швеции в «Фрёлунде» и в Дании. Регулярно выступал за национальную сборную.

15 октября 2014 года сделал хет-трик в ворота «Эдмонтон Ойлерз», «Койотис» победили 7:4. 24 октября и 28 ноября 2015 года сделал два хет-трика в ворота «Оттавы», став первым в истории НХЛ хоккеистом, которому удалось сделать два хет-трика в ворота «Сенаторз» в одном сезоне.

29 февраля 2016 года после 8 сезонов в «Финиксе»/«Аризоне» был обменян в «Колорадо Эвеланш» на Алекса Тангуэя. Доиграв сезон в «Колорадо», вышел на рынок свободных агентов и подписал 4-летний контракт на $ 16 млн с «Сан-Хосе Шаркс».

Летом 2018 года в результате трёхстороннего обмена перешёл в «Оттаву Сенаторз».

В 709 матчах НХЛ набрал 327 очков (118+209). В 34 матчах плей-офф набрал 17 очков (6+11).

19 мая 2020 года подписал двухлетний контракт со швейцарским клубом «Лугано».

Семья 
Старший брат Миккеля, Мадс, также был хоккеистом. Вместе с ним они выступали за сборную Дании.

Клубная карьера

Выступления в сборной

Примечания 

Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты Дании
Игроки сборной Дании по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Сан-Антонио Рэмпэйдж»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Лугано»
Задрафтованные ХК «Аризона Койотис»